Mlječanica (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Mlječanica (rijeka), rijeka